Iglesia de San Francisco de Asís (Franziskuskirche) steht für
Iglesia de San Francisco de Asís (Bilbao), Spanien
Iglesia de San Francisco de Asís (Montevideo), Uruguay